Virtual Magnifying Glass é uma ferramenta de magnificação gratuita, em código aberto e multiplataforma. Ela é simples, personalizável e fácil de usar. Com mais de 300.000 downloads e uma história de 5 anos, a lupa digital visa prover uma ferramenta de magnificação fácil de utilizar para aqueles que precisam dela.

Virtual Magnifying Glass é desenvolvido para deficientes visuais e outros que precisam ampliar uma parte da tela. Diferentemente da maioria dos programas similares, ela não abre uma janela separada, mas põe uma lente móvel na tela.

Plataformas suportadas
Platformas com pacotes binários disponíveis:
 Windows para i386
 Linux para i386
 FreeBSD para i386

Plataformas onde ela deve funcionar sem modificações, mas o usuário deve compilar seu código-fonte:
 Windows 64 bits
 Linux em outras arquiteturas
 FreeBSD em outras arquiteturas
 Outros BSDs
 Mac OS X
 Solaris

A grande portabilidade do Virtual Magnifying Glass é devida ao fato do software ser desenvolvido com o compilador Free Pascal.

Ligações externas
 Virtual Magnifying Glass em SourceForge.net

Software livre
Acessibilidade no computador